Центра́льная городска́я библиоте́ка — крупнейшее собрание технической, художественной и научной литературы в городе Сочи, учреждение культуры в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Описание 
Расположена в микрорайоне Гагарина. Головной сегмент Централизованной библиотечной системы Сочи. Располагает рядом филиалов, в том числе самый известный из них — Библиотека имени А. С. Пушкина.

Фонды библиотеки насчитывают 1150 тысяч единиц хранения по всем отраслям знаний. Около половины фонда составляет художественная литература: русская и зарубежная классика, произведения современных авторов.

Ежегодно в фонды библиотеки поступает свыше 115 наименований газет и 340 журналов. Библиотека обладает широким справочно-поисковым аппаратом. Наряду с алфавитным и систематическим каталогами в Центральной городской библиотеке существует каталог заглавий и краеведческий каталог. Посещаемость — 300 человек в день.

История 
Библиотека построена в 1962—1963 годах по проекту архитектора Н. В. Миловой. Открыта для читателей 14 июля 1963 года.

В 2011 открыта после капитального ремонта.

См. также 
 Библиотека имени А. С. Пушкина (Сочи)
 Центральная детская библиотека имени Н. Островского (Сочи)

Примечания

Ссылки 
 Централизованная библиотечная система города Сочи
 Центральная городская библиотека г. Сочи

Библиотеки Сочи